Il singolare del torneo di tennis Trofeo Manta Open 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Gō Soeda che ha battuto in finale Eduardo Schwank 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Juan-Pablo Brzezicki (semifinali)
 Brian Dabul (semifinali)
 Thiago Alves (primo turno)
 Eduardo Schwank (finale)

 Assente
 Iván Miranda (quarti di finale)
 Horacio Zeballos (quarti di finale)
 Gō Soeda (Campione)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Trofeo Manta Open 2007